Сборная России по футболу в четвёртый раз в своей истории принимала участие в чемпионате Европы по футболу в 2012 году. Команда успешно квалифицировалась в финальную часть первенства Европы по футболу, заняв первое место в квалификационной группе B. Однако в финальной части команда не сумела выйти из группы A, в которой играли Польша, Чехия и Греция.

Отборочный турнир

Группа B 

Ирландия прошла в финальную часть Евро-2012, выиграв в стыковых матчах у Эстонии

Все вызывавшиеся на отборочные матчи 
Главный тренер:  Дик Адвокат

Финальная часть

Группа A

Примечания 

2
Р